Newt bezeichnet:

 einen Ort in Kentucky, siehe Newt (Kentucky)
 eine Software-Bibliothek für zeichenorientierte Benutzerschnittstellen, siehe Newt (Software)
 eine Kurzform des Vornamens Newton (Vorname)

Siehe auch:
 Newton